

Települések 
 Szentgyörgyvár (Magyarország)
 Szentgyörgyvár (Horvátország)

Várrom 
 Szentgyörgyvár (Oroszlány)